Joachimsthal ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Joachimsthal, eine Stadt im Landkreis Barnim, Brandenburg

in Polen
 Jachimówka (ehemals Joachimsthal im Landkreis Rosenberg, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe: Iława
 Jaksice (ehemals Joachimsthal im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Młodziejewo (ehemals Joachimsthal im Landkreis Treuburg, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Skulin (ehemals Joachimsthal im Landkreis Friedeberg Nm., Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Zosin (ehemals Joachimsthal im Kreis Kempen, Provinz Posen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Kępno

in Tschechien
 Jáchymov (deutsch Sankt Joachimsthal), eine Stadt in der Region Karlovarský kraj, namensgebender Ort für den Taler

Joachimsthal ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Joachimsthal-Schwabe (1892–1937), deutsche Lyrikerin
 Ferdinand Joachimsthal (1818–1861), deutscher Mathematiker 
 Georg Joachimsthal (1863–1914), deutscher Mediziner 

Bauwerke:
 Großer Joachimsthal, Leipzig
 Kleines Joachimsthal, Leipzig

Siehe auch
 Joachimstal